est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cétone
 2,4,6-tris(diazo)cyclohexane-1,3,5-trione, numéro CAS 

 Nitrile
 5-(4-cyano-5-oxido-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1,2,4-oxadiazole-3-carbonitrile, numéro CAS 
 (4-cyano-2-oxido-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1,2,4-oxadiazole-3-carbonitrile, numéro CAS 
 4,4'-oxybis(1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile), numéro CAS 

 Isocyanate
 2,4,6-triisocyanato-1,3,5-triazine, numéro CAS